Mas Santaló és una masia situada al municipi de Tortellà, a la comarca catalana de la Garrotxa. Es troba a la vora de la riera de Sales.

Masies de Tortellà